Hagana (organisatie), paramilitaire organisatie in het Britse mandaatgebied, voorloper van het Israëlische leger
Haganah (schip, 1943), een schip in de Aliyah Bet, vernoemd naar bovenstaande organisatie
Hagana (zelfverdediging), moderne Israëlische zelfverdedigingsvorm van Mike Lee Kanarek